Tadeusz Mieczysław Sokołowski (1887–1965) – chirurg, płk WP, prof. akademii medycznej
 Tadeusz Władysław Sokołowski (1899–1986) – powstaniec śląski, lekarz okulista
 Tadeusz Sokołowski, ps. m.in. Trop (1905–1943) – jeździec sportowy (medalista), oficer WP i AK, cichociemny